MPG of mpg kan verwijzen naar:

 als .mpg, een van de bestandsextensies van MPEG-1
 Max-Planck-Gesellschaft, een Duitse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
 multiplayer game, Engelse benaming voor een computerspel met meerdere spelers
 miles per gallon, Amerikaanse kwaliteitsterm.
 M.P.G., een album uit 1969 van  Marvin Gaye.
 MPG Milieu Prestatie Gebouwen